Кристоф Гогенцоллерн-Хайгерлохский (20 марта 1552, Хайгерлох — 21 апреля 1592, Хайгерлох) — первый граф Гогенцоллерн-Хайгерлохский (1576—1592), родоначальник хайгерлохской линии рода Гогенцоллернов.

Биография 
Кристоф был третьим из выживших сыновей графа Карла I Гогенцоллерна (1516—1576) от его брака с Анной (1515—1579), дочерью маркграфа Эрнста Баден-Дурлахского.

Вместе со своим старшим братом Карлом Кристоф изучал право в университетах Фрайбург-им-Брайсгау и Бурже.

В 1576 году после смерти Карла I Гогенцоллерна его владения (графство Цоллерн) были разделены между тремя сыновьями (Эйтелем Фридрихом, Карлом и Кристофом). Старший сын Эйтель Фридрих получил во владение замок Гехинген и стал основателем линии Гогенцоллерн-Гехинген, средний сын Карл унаследовал замок Зигмаринген и основал ветвь Гогенцоллерн-Зигмаринген, а младший сын Кристоф стал родоначальником линии Гогенцоллерн-Хайгерлох.

Кристоф Гогенцоллерн получил во владение от отца замок Хайгерлох, городки Имнау и Штеттен (ставшие частью Хайгерлоха) и замок Энисхейм. Во владении Кристофа проживало всего 10 000 жителей, что было намного меньше, чем в уделах его старших братьев.

Кристоф основал линию Гогенцоллерн-Хайгерлох, которая угасла со смертью его младшего сына Карла в 1634 году.

Кристоф занимался администрацией в своём графстве. Он начал масштабную реконструкцию своего замка Хайгерлох. Граф умер прежде, чем были завершены строительные работы. Кристоф и его жена основали церковь Святой Троицы в Хайгерлохе.

После смерти в 1591 года графа Кристофа Станислава Нелленбурга Кристоф унаследовал город и замок Верштейн. Кристоф стал наследником графа, из-за того, что он был женат на графине Гогенцоллерн. Другой претенденткой на наследство была Анна Мария Вольфенштайн, была замужем за жителем города Брегенц. Однако Кристоф и его братья дискредитировали её, утверждая, что она была проституткой.

Семья и дети 

С 1577 года Кристоф был женат на Екатерине (ум. после 1608), дочери барона Кристофа фон Вельшперга. У них было пять детей:

 Иоганн Кристоф (1586—1620), 2-й граф Гогенцоллерн-Хайгерлох (1592—1620). Женат с 1608 года на графине Марии Елизавете Гогенцоллерн-Зигмаринген (1592—1659)
 Карл (1588—1634), 3-й граф Гогенцоллерн-Хайгерлох (1620—1634). Женат с 1618 года на графине Розамунде фон Остенбург (ум. 1636)
 Мария Саломея Кунегунда (1578—1647), монахиня в аббатстве Инцигкофен
 Анна Доротея (ум. 1647), настоятельница аббатства Инцигкофен
 Мария Сидония, монахиня в аббатстве Зёфлинген
 Якоба (ум. 1607)

Источники 
 Württembergische Jahrbücher für vaterländische Geschichte, Geographie, Statistik und Topographie, Aue, 1837, p. 115 (Online)
 Gustav Schilling: Geschichte des Hauses Hohenzollern, in genealogisch fortlaufenden Biographien aller seiner Regenten von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten, nach Urkunden und andern authentischen Quellen, F. Fleischer, 1843, p. 309 ff
 Fidelis Baur: Geschichte der hohenzollernschen Staaten Hechingen und Sigmaringen, Bucher und Liener, 1834, p. 7 ff

Ссылки 
 Family tree at the site of the Group Prince of Hohenzollern

Гогенцоллерны-Хайгерлохи